Munck, de Munck, De Munck:
 Frans de Munck
 Noah Munck
 Gerda Munck

Pagine correlate 
 lo Stradivari De Munck
 Munk